Hirschlanden ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Rosenberg in Baden, siehe Hirschlanden (Rosenberg)
 eines Ortsteils der Stadt Ditzingen in Württemberg, siehe Hirschlanden (Ditzingen)
Siehe auch:
Hirschland
 Hirslanden